Гудакр:
  (1927—2004) — австралийский бегун, чемпион Австралии в беге с барьерами на 400 метров (1948—1951, 1955—1957), бронзовый медалист Игр Британской империи в беге на 440 ярдов с барьерами (1950), участник летних Олимпийских игр 1956 года.
 Гудакр, Джилл (род. 1965) — американская актриса, клипмейкер, фотомодель и фотограф.
  (Реджинальд Гудакр; 1908—1998) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Вест Хэм Юнайтед» (1933).
 Гудакр, Уолтер (1856—1938) — британский бизнесмен, астроном-любитель, директор отделения Луны (1897—1937) и председатель (1922—1924) Британской астрономической ассоциации.
 Гудакр — кратер на Луне, названный именем Уолтера Гудакра.